Хускино войско (), известное также как Хускин легион () и Хускина милиция () — боснийское коллаборационистское подразделение, состоявшее из мусульманских добровольцев и подчинявшееся Хорватскому домобранству.

Образовано в 1943 году беглым партизаном Хусейном Мильковичем. Состояло из мусульман, служивших ранее в Хорватском домобранстве, насчитывало до 3 тысяч человек и состояло из 8 батальонов. Исполняло формально обязанности полицейского подразделения, выявляя пособников партизан и уничтожая их. Несмотря на это, Милькович вёл переговоры со всеми сторонами-участницами войны в Югославии: немцами, усташами, четниками и партизанами. Весной 1944 года Милькович перешёл на сторону партизан полностью со своим войском, вследствие чего Хускин легион прекратил существование.

Вскоре после роспуска подразделения 27 мая 1944 Милькович погиб в бою: по распространённой версии, его убили усташи, не простившие ему предательства.

Литература 
 Redžić, Enver (2005). Bosnia and Herzegovina in the 2nd World War.

Боснийский коллаборационизм
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году